Die First Division 1948/49 war die 34. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum zwölften Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Luqa St. Andrew’s Absteiger FC Melita. Luqa war erstmals im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Meister und Abstieg) – 3. Torquotient

Kreuztabelle

Abstiegs-Playoff 
Der Absteiger wurde in einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen Mannschaften entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

194849
Fußballsaison 1948/49